Mužská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1924 probíhala na pařížském Stade Olympique de Colombes. Soutěž se konala v období od 14. do 21. července 1924 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ni 76 tenistů z 24 zemí, což znamenalo nejvíce obsazenou hlavní tenisovou soutěž ve čtyřhře, v historii olympijských her. Hrálo se na tři vítězné sety.

Olympijský turnaj 
Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl britský pár Oswald Turnbull a Max Woosnam, jehož členové nestartovali společně. Turnbull se her nezúčastnil. Spoluhráčem Woosnama se stal Leslie Godfree. V úvodním kole skončili na raketách československých tenistů Friedricha Rohrera a Ernsta Gottlieba.

Olympijské vítězství vybojovala americká dvojice Francis Hunter a Vincent Richards, jejíž členové ve finále zdolali francouzské reprezentanty Jacquese Brugnona s Henrim Cochetem po pětisetovém průběhu. Zápas o bronzovou medaili vyhráli zbylí dva ze „Čtyř mušketýrů“, a to Jean Borotra s Reném Lacostem, po vítězství nad Jihoafričany Johnem Condonem a Iviem Richardsonem ve třech sadách.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce 
{{Pavouk 16-5-volný los
| RD1=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1924